Krigsret har flere betydninger:

 Humanitær folkeret
 Krigsret (militær)